Министерство рыболовства и береговой администрации (Норвегия) отвечает за рыболовецкую промышленность, аквакультуру, безопасность морепродуктов, здоровую рыбу, порты, инфраструктуру водного транспорта и готовность к чрезвычайным ситуациям на инциденты с загрязнением. Его возглавляет Лисбет Берг-Хансен. Министерство отчитывается перед законодательной властью, Стортингом. Оно было создано в 1946 году как Министерство рыбного хозяйства. В 2004 году оно взяло на себя ответственность за прибрежные дела и изменило своё имя.

Отделы 
Информационный отдел
Отдел аквакультуры, морепродукты и рынки
Отдел береговой администрации
Отдел исследований и инноваций
Отдел морских ресурсов и охраны окружающей среды

Дочерние органы 
Институт морских исследований
Береговая служба Норвегии
Национальный научно-исследовательский институт питания и морепродуктов 
Директорат по рыболовству Норвегии
Норвежский совет по экспорту морепродуктов

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Правительство Норвегии
Норвегия
Норвегия